KB sau Kb poate fi:

 Kurbin, district în Albania, codul ISO 3166-2:AL
 Cabardino-Balcaria, republică componentă a Federației Ruse, codul ISO 3166-2:RU
 KiloByte, unitate de măsură a informației
 Kilobit, unitate de măsură a informației